Компан:

Персоналии 
 Компан, Жан-Доминик (1769—1845) — французский дивизионный генерал, граф Империи, пэр Франции.

Организации 
 КОМПАН (сокр. от КОМПьютеры Академии Наук) — советско-германское совместное предприятие и торговая марка его компьютеров.